Samartin ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Samartin (* 1961), kubanisch-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Samartín
 Sammartin
 San Martin